Kresek : nom - d'origine indonésienne - donné à un symptôme du flétrissement bactérien du riz, maladie bactérienne.
 Kresek : district indonésien du Kabupaten de Tangerang.